Praça da Harmonia (Porto Alegre) — praça situada no bairro do Centro Histórico, na cidade de Porto Alegre, RS;
 Praça da Harmonia (Rio de Janeiro) — praça situada no bairro da Gamboa, na cidade do Rio de Janeiro, RJ.

Desambiguações de praças